Свято-Николаевский храм (Кировский район Донецка)
 Свято-Николаевский храм (Киевский район Донецка)
 Свято-Николаевский храм (Ленинский район Донецка)